Schweizer Fussballmeisterschaft 2018/19 steht für:

 Super League 2018/19 (Schweiz), höchste Spielklasse
 Challenge League 2018/19, zweithöchste Spielklasse
 Promotion League 2018/19, dritthöchste Spielklasse